New Opera House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 New Opera House (Nebraska), ID-Nr. 88000936
 New Opera House (West Virginia), ID-Nr. 78002798